Mitchourine désigne notamment :
 Ivan Fiodorovitch Mitchourine (1700-1763) architecte russe ;
 Ivan Vladimirovitch Mitchourine (1855-1935) pépiniériste et agronome russe ;
 Mitchourine, nom donné, pendant la période communiste, en référence à l'agronome soviétique de même nom, à l'actuelle ville et commune de Tsarévo, en Bulgarie.
 Mitchourine, un film du cinéaste Alexandre Dovjenko, réalisé en 1948, avec une musique originale de Dmitri Chostakovitch.